Адо́льф Сигизму́ндович Ча́пский (при рождении — Авраа́м-Абба Сигизмундович (Соломонович) Давидо́вич, псевдонимы — Антон Вацлавович Шустер, Яков Соломонович Гельман; ) — работник советских спецслужб, сотрудник ИНО ГУГБ НКВД, майор госбезопасности (1936). Расстрелян в «особом порядке». Реабилитирован посмертно.

Биография 
Родился в городе Велюнь Калишской губернии в семье управляющего домом в Лодзи Соломона Давидовича. Был назван Авраамом Аббой, но уже в юношеские годы, находясь на учёбе в Германии, поменял имя на Адольф, впоследствии поменял и фамилию Давидович на Чапский. Далее использовал немало имён для прикрытия, самые частые из них: Антон (в некоторых источниках неверно указывается Аарон или Арон) Шустер и Яков Гельман. Среднее образование получил в училище в Лодзи, где окончил шесть классов коммерческого училища, после отправился в Германию, где в городе Штрелице в 1913 году окончил Политехнический институт. С 1913 года работал в банке города Лодзь.

В 1909 году вступил в Польскую социалистическую партию (ППС левица), вышел из неё в 1913 году. До революции арестовывался в Лодзи (1910), высылался из Кракова (1911); после революции арестовывался в Киеве (1918). В 1917—1918 годах — в партии левых эсеров (на Украине). С 1919 года — член ВКП(б). В 1919 году вступил в Красную Армию, с 1919 по 1921 годы был комиссаром военного инженерного управления 16-й армии, принимал участие в боях под Киевом, а также — на польской границе. В 1921 году окончил Военную академию Генштаба РККА.

Работа в ИНО. Европа 
С 1921 года работал в ИНО ОГПУ -НКВД СССР. Сразу был послан на закордонную работу, работал в Берлине (Германия), Париже (Франция), Стокгольме (Швеция), Копенгагене (Дания). Основной задачей было выяснение общих настроений в указанных странах и вербовка местных коммунистов. В 1924 году находился на нелегальной работе в Европе, возглавлял разведывательный отдел советской миссии в Стокгольме. Официальная должность для прикрытия — корреспондент ТАСС по Скандинавии. В августе 1924 года выехал из Стокгольма в Париж, где проживал как член советской миссии, а далее — в Москву. В его отсутствие работу секретных служб советской миссии возглавлял Л. М. Гужинский  и его помощник А. К. Сташевский. В 1925—1926 годах — резидент ИНО ОГПУ в Риме, его прикрытие — должность 1-го секретаря советского полпредства в Италии, паспорт на имя Антона Вацлавовича Шустера.

Китай и Северная Америка 
В 1926—1927 годы — на нелегальной работе в Китае. Был ответственен за судьбу китайского коммуниста, первого пропагандиста марксизма в Китае, Ли Да-чжао, который в апреле 1926 года был вынужден уйти в подполье. В апреле 1927 года Ли укрывался на территории Советского посольства в Пекине, где был обнаружен китайской полицией, арестован и казнён. Чапский вернулся в Москву и практически не выезжал в течение года. В 1929—1930 годах Чапский работал в США и Мексике. В США действовал сперва нелегально, затем — легально, в составе аппарата Амторга. Во всех посольствах существовал конфликт между непосредственно дипломатами и шпионами с легендами. С П. А. Богдановым, председателем Амторга того периода, был дружен, и конфликтов не возникало. В то же время Чапский был представителем Коминтерна в Америке и Мексике, работал в отделе международных связей. Через этот отдел набиралась агентура, через какое-то время вербовка членов партии была запрещена, эта линия стала считаться неэффективной. Отдел занимался обеспечением американскими паспортами агентов, Чапский вплотную занимался этой задачей. С 1931 года занимал руководящие посты в центральном аппарате ИНО ОГПУ.

Нелегальный период 
В 1933—1935 годы — на нелегальной работе в Швейцарии (1933—1934), Австрии (1933—1934), Чехословакии (1934), Германии (1933—1935), Франции (1935). Был причастен к вербовке Кембриджской пятёрки. Основная работа велась в Австрии, в Вене.

Награды: знак «Почетный работник ВЧК—ОГПУ (XV)» № 526 (1933).

Лондон 
С 1936 года — резидент ИНО ГУГБ НКВД в Лондоне, имя и должность для прикрытия: Антон Вацлавович Шустер, 2-й секретарь полпредства СССР в Великобритании. К работе привлёк своего родного брата, Бернарда Давидовича, который открыл в Лондоне магазин по продаже пушнины, через этот магазин шли деньги советским нелегалам (впоследствии Бернард был арестован английскими спецслужбами и пропал без вести). Летом 1937 г. был внезапно вызван в Москву, передал свои дела шифровальщику посольства Горскому. Ареста своего ожидал, что не помешало ему вернуться в СССР. В свою невиновность верил, как, впрочем, и отлично понимал, что многие знакомые и друзья-сослуживцы не могут быть задействованы в шпионской деятельности против Советского Союза. Из Ленинграда, где остановился на ночь проездом, обзванивал своих друзей, по многим телефонам отвечали абсолютно другие люди.

Арест 
До ареста проживал по адресу: ул. Ф.Дзержинского, дом 12, кв. 34, Москва. 18 сентября 1937 г. отпраздновал свой день рождения с друзьями и сослуживцами по службе (ИНО ОГПУ-НКВД). 19 сентября 1937 г. был арестован на рабочем месте, в своем кабинете, в 6 отделе ГУГБ НКВД СССР. Из материалов «дела» следует, что обвинялся в «причастности к нескольким зарубежным разведкам», которым, якобы, «поставлял необходимые данные и систематически проваливал советские операции».  На очной ставке 29.10.1937 Чапского с М. Скоковской (одной первых в истории легендарных женщин-разведчиц) последняя на вопрос следствия заявила: «Он несет какой-то абсурд. Мне совершенно непонятна преднамеренная ложь этого человека. Я решительно и в категорической форме отвергаю его показания, как заведомо вымышленные.». 

Внесен в Сталинский расстрельный список «Москва-центр» («Бывш. сотрудники НКВД)  от  1 ноября 1937 г. ( за расстрел Сталин, Молотов). 4 ноября 1937 года по обвинению в «измене Родине, совершенной военнослужащим», и «шпионаже» (статья 58-1б и статья 17-58\8 УК РСФСР) подписями  представителей НКВД СССР, Прокуратуры СССР и ВКВС СССР приговорён к высшей мере наказания в «особом порядке» и в тот же день расстрелян. Официальная версия для родственников: 10 лет без права переписки. В первом фальшивом свидетельстве указана смерть в заключении в 1939 году. Факт расстрела долгое время умалчивался.  Место захоронения — спецобъект НКВД «Коммунарка»,  Москва.

Супруга Чапского А. Ф., Чапская-Огорд Сигрид Карловна, 1901 года рождения, уроженка города Копенгагена (Дания), была приговорена к восьми годам лишения свободы в ИТЛ как ЧСИР, наказание отбывала в ТЕМЛАГе. Дети Чапского А. Ф., Карл 11 лет и Феликс 5 лет, были отправлены в детские дома города Кузнецка Пензенской области.

Реабилитирован 4 июля 1957 года ВКВС СССР за отсутствием состава преступления.

Литература 
 Автобиография Чапского А. С. (1927), из личного дела, архив КГБ
 Анкета Чапского А. С. (1937), из личного дела, архив КГБ
 Абрамов В. Евреи В КГБ. — М.: Издатель Быстров, 2006. ISBN 5-9764-0015-9
 Агабеков Г. С. Чека за работой. — М.: Просвещение, 1992. ISBN 5-86088-002-2
 Царев О., Вест Н. КГБ в Англии. — М.: Центрполиграф, 1999. ISBN 5-227-00477-3
 Brook-Shepherd G. The Storm Petrels. The flight of the first Soviet defectors. — New York; London: Harcourt Brace Jovanovich, 1978. ISBN 0-15-185223-5

Ссылки 
 Давидович И. В тени Кембриджской пятерки. — Бостон: Кругозор, 2008.

Разведчики СССР
Эсеры
Члены ВКП(б)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Посмертно реабилитированные в СССР
Репрессированные сотрудники НКВД
Сотрудники НКВД
Разведчики-нелегалы
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка